Eching (Freising)
 Eching (Landshut)
 Eching am Ammersee